Chanut ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Chanut (1909–1980), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Trappist und Abt
 Octave Chanute (Octave Alexandre Chanut; 1832–1910), US-amerikanischer Eisenbahningenieur und Luftfahrt-Pionier
 Pierre Chanut (1601–1662), französischer Diplomat und Staatsrat

Siehe auch:
 Chanute